Der Global Competitiveness Report (GCR) ist eine Rangliste der Volkswirtschaften mit den höchsten Wachstumschancen, erstellt vom Weltwirtschaftsforum (WEF). Analysiert werden 144 Volkswirtschaften. Der Bericht basiert auf dem Global Competitiveness Index (GCI). In den Index fließen ein: Daten zur Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Effizienz der Gütermärkte, Arbeitsmarkteffizienz, technologischer Entwicklungsgrad etc. Die Einstufung basiert auf der Auswertung öffentlich zugänglicher Daten und Befragungen von Wirtschaftsführern. Kritiker betonen, dass der GCR nur eine sehr eingeschränkte Vorhersagekraft besitzt und empfehlen daher eine Modifikation des GCI.

Global Competitiveness Report 2019 
Alle Länder des GCR 2019 sind:

 = Verbesserung zum Vorjahr

 = Selber Platz wie im Vorjahr

 = Verschlechterung zum Vorjahr

2018 
Für den GCR 2018 wurde die Berechnungsmethode leicht verändert. Die Top-30 des GCR 2018 sind
 85.6 (+1)
 83.5 (+1)
 82.8 (+2)
 82.6 (−3)
 82.5 (+4)
 82.4 (−2)
 82.3 (−1)
 82.0 (±0)
 81.7 (−2)
 80.6 (+2)
 80.3 (−1)
 79.9 (+2)
 79.3 (+2)
 78.9 (+7)
 78.8 (+11)
 78.2 (−5)
 78.0 (+5)
 77.5 (−5)
 76.6 (±0)
 76.6 (−4)
 76.6 (−1)
 76.3 (−4)
 75.7 (+1)
 74.5 (+4)
 74.4 (−2)
 74.2 (+8)
 73.4 (−10)
 72.6 (−1)
 71.2 (+2)
 71.0 (−5)

2017–2018 
Die Top-30 des GCR 2017 sind
  5.9 (±0)
  5.9 (+1)
  5.7 (−1)
  5.7 (±0)
  5.7 (±0)
  5.5 (+3)
  5.5 (−1)
  5.5 (−1)
  5.5 (−1)
  5.5 (±0)
  5.4 (±0)
  5.4 (±0)
  5.4 (±0)
  5.3 (+1)
  5.3 (−1)
  5.3 (+8)
  5.3 (−1)
  5.2 (+1)
  5.2 (+1)
  5.2 (−3)
  5.2 (+1)
  5.2 (−1)
  5.2 (+2)
  5.2 (−1)
  5.1 (−7)
  5.1 (±0)
  5.0 (+1)
  5.0 (−1)
  4.8 (+1)
  4.8 (−1)

2016–2017 
Die Top-30 des GCR 2016 sind
  5.8 (±0)
  5.7 (±0)
  5.7 (±0)
  5.6 (+1)
  5.6 (−1)
  5.5 (+3)
  5.5 (+3)
  5.5 (−2)
  5.5 (−2)
  5.4 (−2)
  5.4 (±0)
  5.4 (±0)
  5.3 (+3)
  5.3 (+1)
  5.3 (−2)
  5.3 (+1)
  5.3 (+2)
  5.2 (−4)
  5.2 (+4)
  5.2 (±0)
  5.2 (+1)
  5.2 (−1)
  5.2 (−2)
  5.2 (+1)
  5.2 (−7)
  5.0 (±0)
  5.0 (+2)
  4.9 (±0)
  4.8 (−4)
  4.8 (±0)

2015–2016 
Die Top-30 des GCR 2015 sind
  5.8 (±0)
  5.7 (±0)
  5.6 (±0)
  5.5 (+1)
  5.5 (+3)
  5.5 (±0)
  5.5 (±0)
  5.5 (−4)
  5.4 (+1)
  5.4 (−1)
  5.4 (±0)
  5.3 (+1)
  5.3 (+2)
  5.3 (+2)
  5.3 (−1)
  5.3 (+1)
  5.2 (−5)
  5.2 (+2)
  5.2 (−1)
  5.2 (−1)
  5.1 (+1)
  5.1 (+1)
  5.1 (−2)
  5.1 (+1)
  5.1 (−1)
  5.0 (±0)
  5.0 (±0)
  4.9 (±0)
  4.8 (+1)
  4.7 (−1)

2014–2015 
Die Top-30 des GCR 2014 waren
  5.70 (±0)
  5.65 (±0)
  5.54 (+2)
  5.50 (−1)
  5.49 (−1)
  5.47 (+3)
  5.46 (±0)
  5.45 (±0)
   5.41 (+1)
  5.41 (−4)
  5.35 (±0)
  5.33 (+7)
  5.29 (+2)
  5.25 (−2)
  5.24 (−1)
  5.26 (−3)
  5.20 (+1)
  5.18 (−1)
  5.17 (+3)
  5.16 (+4)
  5.16 (−5)
  5.08 (−1)
  5.08 (±0)
  5.06 (−4)
  4.98 (+3)
  4.96 (−1)
  4.95 (±0)
  4.89 (+1)
  4.71 (+3)
  4.71 (+1)

2013–2014 
Die Top-30 des GCR 2013 waren
  5.67 (±0)
  5.61 (±0)
  5.54 (±0)
  5.51 (+2)
  5.48 (+2)
  5.48 (−2)
  5.47 (+2)
  5.42 (−3)
  5.40 (+1)
   5.37 (−2)
  5.33 (+4)
  5.29 (+1)
  5.24 (−2)
  5.20 (±0)
  5.18 (−3)
  5.15 (±0)
  5.13 (±0)
  5.11 (+5)
  5.11 (+5)
  5.10 (−2)
  5.09 (−1)
  5.09 (±0)
  5.05 (−2)
  5.03 (+1)
  5.01 (−6)
  4.95 (+2)
  4.94 (−1)
  4.92 (−1)
  4.84 (±0)
  4.67 (+1)

2012–2013 
Die zwölf Top-Platzierungen wurden auch im Jahr 2012 von nordeuropäischen Staaten dominiert.  2007 führten die USA die Liste noch an. In den letzten vier Jahren bildete die Schweiz die Spitze. Im Jahr 2012 überholte Deutschland erstmals die USA: Deutschland belegte den sechsten Rang, die USA den siebten. Deutschland erhielt Lob für seine Innovationskraft und die gute Infrastruktur. In der Kategorie „Flexibilität der Lohnfindung“ findet sich Deutschland hingegen nur auf Rang 139 von 144 Plätzen, ebenso wurde der Kündigungsschutz schlecht bewertet.

  5,72 (±0)
  5,67 (±0)
  5,55 (+1)
  5,53 (−1)
  5,50 (+2)
  5,48 (±0)
  5,47 (−2)
  5,45 (+2)
  5,41 (+2)
  5,40 (−1)
  5,38 (+3)
  5,29 (−4)
  5,28 (±0)
  5,27 (−2)
  5,27 (+1)
  5,22 (+3)
  5,21 (−2)
  5,19 (−1)
  5,12 (+5)
  5,12 (±0)
  5,11 (−3)
  5,09 (+1)
  5,09 (+2)
  5,07 (+3)
  5,06 (−4)
  5,02 (−4)
  4,91 (+2)
  4,87 (±0)
  4,83 (−3)
  4,74 (±0)

2011–2012 
Die Top-30 des GCR 2011 waren
  5.75 (±0)
  5.63 (+1)
  5.61 (−1)
  5.47 (+3)
  5.43 (−1)
  5.41 (−1)
  5.41 (+1)
  5.40 (+1)
  5.40 (−3)
  5.39 (+2)
  5.36 (±0)
  5.33 (−2)
  5.26 (±0)
  5.24 (+3)
  5.20 (+4)
  5.18 (−2)
  5.17 (+4)
  5.14 (−4)
  5.14 (−1)
  5.11 (−4)
  5.08 (+5)
  5.07 (+2)
  5.03 (−3)
  5.02 (−2)
  4.93 (−2)
  4.90 (+1)
  4.89 (−2)
  4.78 (±0)
  4.77 (±0)
  4.75 (+1)

2010–2011 
Die Top-30 des GCR 2010 waren
  5.63 (±0)
  5.56 (+2)
  5.48 (±0)
  5.43 (−2)
  5.39 (+2)
  5.37 (+2)
  5.37 (−1)
  5.33 (+2)
  5.32 (−4)
  5.30 (−1)
  5.27 (±0)
  5.25 (+1)
  5.21 (−1)
  5.14 (±0)
  5.13 (+1)
  5.11 (−1)
  5.10 (+5)
  5.09 (−1)
  5.07 (−1)
  5.05 (+1)
  4.95 (+7)
  4.93 (−3)
  4.92 (−3)
  4.91 (+3)
  4.89 (−2)
  4.88 (−2)
  4.84 (+2)
  4.75
  4.74 (−4)
  4.69 (±0)

2009–2010 
Die Top-30 des GCR 2009 waren
  5.60 (+1)
  5.59 (−1)
  5.55 (+2)
  5.51 (±0)
  5.46 (−2)
  5.43 (±0)
  5.37 (±0)
  5.37 (+1)
  5.33 (+1)
  5.32 (−2)
  5.22 (±0)
  5.20 (+5)
  5.19 (−1)
  5.17 (+1)
  5.15 (+3)
  5.13 (±0)
  5.13 (−3)
  5.09 (+1)
  5.00 (−6)
  4.98 (+4)
  4.96 (+4)
  4.95 (+4)
  4.92 (+8)
  4.87 (−3)
  4.84 (−3)
  4.80 (−6)
  4.80 (−4)
  4.75 (−1)
  4.74 (+1)
  4.70 (−2)

2008–2009 
Die Top-30 des GCR 2008 waren
  5.74
  5.61
  5.58
  5.53
  5.53
  5.50
  5.46
  5.41
  5.38
  5.37
  5.33
  5.30
  5.28
  5.23
  5.22
  5.22
  5.22
  5.20
  5.14
  5.05
  5.04
  4.99
  4.97
  4.93
  4.85
  4.83
  4.72
  4.72
  4.72
  4.70

Siehe auch 

 Global Competitiveness Index
 Travel and Tourism Competitiveness Report
 World Economic Forum

Einzelnachweise 

Empirische Wirtschaftsforschung
Liste (Wirtschaft)
Volkswirtschaftliche Kennzahl